Wok von Krumau ist der Name folgender Personen:
* Wok I. von Krumau († 1300), böhmischer Adliger
 Wok II. von Krumau († 1302), böhmischer Adliger